Филипп Опунтский, известный также как Филипп Мендейский (середина IV до н. э.) — древнегреческий философ, астроном и математик, ученик Платона, член платоновской Академии. Редактор Законов Платона и вероятный автор Послезакония.
Филипп также известен как астроном-практик, сам проводивший наблюдения и занимавшийся составлением календаря.
Ряд его несохранившихся сочинений перечислен у Суды. Это книги О богах, О времени, О мифах, О свободе, О гневе, О многоугольных числах, Об арифметике и др. Как и другие ученики Платона (Спевсипп, Ксенократ, Гермодор), Филипп написал работу «О Платоне». Об его интересе к этической проблематике говорят названия не сохранившихся сочинений («О наслаждении», «О любви», «О друзьях и дружбе», «О гневе», «О свободе», «О воздаяниях»). Согласно
Стефану Византийскому, у Филиппа было сочинение о ветрах.

Литература 
 Античная философия. Энциклопедический словарь.- М.: Прогресс-Традиция, 2008.- С.757-761. 
 Мочалова И. Н. Философия ранней Академии. СПб., 2007.- С.130-134.
 Мочалова И. Н. «Ночное собрание»: Платон и / или Филипп Опунтский // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Вып. 4.- СПб.: Издательство РХГА,2010. С. 35-39.ISSN 1819—2777
 Демин Р. Н. Об одном возможном источнике утопии Алексарха (Уранополис и «Послезаконие» Филиппа Опунтского) // Утопические проекты в истории культуры : материалы II Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Утопические проекты в истории культуры» на тему «„Город Солнца“: в поисках идеального локуса» / Южный федеральный университет; [редкол.: Т. С. Паниотова (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — С.188-189.
 Taran L. Academica: Plato, Philip of Opus, and the Psevdo-Platonic Epinomis. Philadelphia, 1975.
 John Dillon, review of L. Tarán, Academica: Plato, Philip of Opus and the Pseudo-Platonic Epinomis (Philadelphia: American Philosophical Society, 1975), in American Journal of Philology 101 (1980), pp. 486—488.
 Lasserre, François, De Léodamas de Thasos à Philippe d’Oponte : témoignages et fragments, édition, traduction et commentaire par François Lasserre. Naples : Bibliopolis, 1987, 696 p. Coll. «La Scuola di Platone», 2.
 Novotny Fr. Platonis Epinomis Conunentariis illustrata. Pragae, 1960.

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики Древней Греции
Астрономы по алфавиту
Астрономы Древней Греции
Астрономы IV века до н. э.
Платоники
Философы IV века до н. э.